Flødebolle har flere betydninger:

 Flødebolle – en delikatesse
 Flødebolle (kage) – en kage